peut faire référence à plusieurs œuvres.

 , film suisse de Karim Dridi sorti en 1995 ;
 , roman de  publié en 1997 ;
 , émission de télévision québécoise diffusée sur Radio-Canada.

Chanson 

 Bye bye, chanson en duo des rappeurs Medina Rachel Koné et Ménélik, sortie en  ;
 , chanson de Jo Dee Messina présente sur l'album  sorti le  ;
 Bye Bye, chanson de Tragédie présente sur l'album À fleur 2 peau sorti en  ;
 Bye Bye, chanson de Mariah Carey présente sur l'album E=mc sorti le  ;
 Bye Bye, chanson d'Ai Ōtsuka présente sur l'album  sorti le  ;
 Bye Bye, chanson de Mai Satoda présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Beni présente sur l'album  sorti le  ;
 Bye Bye, chanson de Miliyah Katō présente sur l'album  sorti le  ;
 Bye Bye, est une chanson interprétée par Squeezie et Joyca, publiée sur la chaîne YouTube de Squeezie, en 2019 ;
 Bye Bye, reprise ska punk de la chanson des youtubers Squeezie et Joyca, par le groupe Kickban et Skyërn Aklea, sortie en .